Ӷ, ӷ (Г с нижним выносным элементом) — буква расширенной кириллицы. Используется в кетском языке, где в алфавите является пятой по счёту и обозначает звук [~], и в нивхском языке, где также является 5-й буквой алфавита и используется для обозначения увулярного , звонкой пары к , обозначемой буквой Қ. Ӷ — 6-я буква в алеутском алфавите беринговского диалекта.

В абхазском языке занимает седьмое место в алфавите и обозначает согласный звук [~]. Ранее вместо неё использовалась буква Ҕ. Также в алфавите присутствуют диграфы Ӷь и Ӷә, обозначающие палатализованный и лабиализованный варианты звука соответственно.

См. также 
 Список букв кириллицы

Примечания

Ссылки